Sehestedt ist

 der Name einer Gemeinde in Schleswig-Holstein, siehe Sehestedt
 der Name eines nach Christian Thomesen Sehested (s. u.) benannten Ortsteils der Gemeinde Jade in Niedersachsen

Sehestedt oder Sehested ist der Familienname folgender Personen aus dem schleswig-holsteinischen Adelsgeschlecht von Sehestedt und dem nordjütländischen Adelsgeschlecht Sehested. Die dänische Familie nahm den Namen Sehested wegen der Wappenähnlichkeit an:
 Alexander Sehestedt (auch: Alexander von Sehested; † 1617), deutscher Adliger, Herr auf Gut Güldenstein und Klosterpropst zu Uetersen
 Christian Thomesen Sehested (auch: Christen Thomesen Sehested, Christian Thomesen von Sehestedt; 1664–1736), dänischer Admiral und Oberlanddrost in Oldenburg
 Johann Friedrich Sehestedt († 1785), dänischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Sehested